Korridor eller corridor kan avse:

Korridor (arkitektur) – lång och smal förbindelsegång i en byggnad
Korridor (sjöfart) – en farled på öppen sjö
Korridor Vc – en 710 km lång europaväg (E73)
Korridorboende – en boendeform med flera mindre lägenheter längs en korridor

Geografi
Corridor – en dal i Antarktis
Landkorridor – smal landremsa mellan angränsande länder
Polska korridoren – del av Polen under mellankrigstiden
Wakhankorridoren – del av Afghanistan
Jerusalemkorridoren – ett geografiskt område i Israel

Se även
 Corridor Creek – flera